Hyman peut faire référence à :

Patronyme 

 Albert Hyman (1893-1972), cardiologue américain ;
 Bernard H. Hyman (1897-1942), producteur, scénariste et réalisateur américain ;
 Dick Hyman (1927-),  compositeur et pianiste de jazz américain ;
 Earle Hyman (1926-2017), acteur américain ;
 Flo Hyman (1954-1986), joueuse de volley-ball américaine ;
 Harold Hyman, journaliste franco-américain ;
 Libbie Henrietta Hyman (1888-1969), zoologiste américaine ;
 Mac Hyman (1923-1963), romancier américain ;
 Mardrea Hyman (1972-), athlète jamaïcaine ;
 Miles Hyman (1962-), illustrateur américain ;
 Misty Hyman (1979-), nageuse américaine ;
 Travis Hyman (1987-), joueur américain de basket-ball.

Toponyme 

 , canton canadien.
 L'Hyman-Brand Building, bâtiment commercial américain dans le centre-ville d'Aspen, dans le Colorado.